jarbol (pomorstvo), stup na brodu za podizanje jedara, zastava i signala 
 jarbol (veksilologija), stup postavljen u tlo za podizanje zastava 
 jarbol (planinarstvo), dio opreme za spašavanje
 jarbol (speleologija), složivi metalni pribor uz pomoć kojeg se dosežu prolazi u stropu špiljskih dvorana